«Вдре́безги» — название кинофильмов и телесериала:
 «Вдребезги» — американский фильм 1991 года.
 «Вдребезги» — российский фильм 2011 года.
 «Вдребезги» — турецкий телесериал.